У́лица Генера́ла Шуми́лова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Генерала Шумилова — улица в Волгограде.

Украина 
 Улица Генерала Шумилова — улица в Кропивницком.

См. также 
 Улица Шумилова

Генерала Шумилова